Чемпионат Европы по фигурному катанию 1926 года проходил в Давосе (Швейцария). Победу одержал Вилли Бёкль.

Результаты

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы
 Результаты чемпионатов Европы 1922—1929 годов

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Давосе
1926 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Швейцарии в 1926 году
Чемпионаты Европы в 1926 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии